La liste des étapes contre-la-montre individuel du Tour de France répertorie les étapes de type contre-la-montre s'étant déroulées au cours de la course cycliste par étapes du Tour de France.

Le premier contre-la-montre individuel se déroule entre La Roche-sur-Yon (Vendée) et Nantes (Loire-Atlantique) lors de la deuxième moitié de la  étape du Tour de France 1934 sur une distance de .

Après l'édition 2021, 175 étapes de type contre-la-montre individuel (hors prologue) se sont déroulées sur le Tour de France. Le français Bernard Hinault détient le nombre record de victoire dans ce type d'exercice (15 entre 1978 et 1986).

Deux étapes contre-la-montre individuel sont au programme de l'édition 2022.

Liste

Statistiques

Victoires par nation

Victoires individuelles

Notes et références

Article connexe 
 Liste des prologues du Tour de France

 Liste des étapes contre-la-montre par équipe du Tour de France

Lien externe 

 
Contre-la-montre individuel